

Théâtre 
 The Winter's Tale, titre original de la tragicomédie Le Conte d'hiver de William Shakespeare (1610-1611).

Littérature 
 Winter's Tale, roman de Mark Helprin, publié en 1983.

Cinéma 
 The Winter's Tale, film de Theodore Marston et Barry O'Neil (1910).
 Winter's Tale, titre original du film Un amour d'hiver d'Akiva Goldsman (2014).